Дейфер (VI век) — святой игумен из Бодфари. День памяти — 7 марта.

Святой Дейфер (Deifer) был валлийцем. Он был основателем и настоятелем монастыря  (Bodfari), что во Флинтшире.

Тропарь, глас 6 
 Desiring to serve God in monastic solitude,/
 thou didst establish thyself at Bodfari, O Father Deifer,/
 where attracted by thy piety,/
 many were drawn to embrace the life of ascetic poverty./
 May thine example be ever before us/
 that we lose not our vision of eternal blessedness.

Кондак, глас 2 
 The tawdry worthlessness of our indiscipline/
 contrasts starkly with the heights of thy virtue, O Father Deifer,/
 therefore we earnestly entreat thee to pray for us,/
 that amending our lives/
 we may more worthily worship Christ our God and Saviour.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Уэльса
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Католические святые